Александр Шиманов:
 Шиманов, Александр Александрович (род. 1992) — российский шахматист, гроссмейстер.
 Шиманов, Александр Алексеевич (род. 1957) — российский политик, депутат Государственной думы.